Demetrius Pinder – velocista bahamense
 Keanu Pinder – cestista australiano
 Lucy Pinder – modella britannica
 Michael Pinder – musicista, tastierista e cantante inglese
 Patrick Christopher Pinder – arcivescovo cattolico bahamense, arcivescovo metropolita di Nassau